Simple Plan:

 Simple Plan — франко-канадская поп-панк-группа.
 Simple Plan — третий студийный альбом канадской группы Simple Plan.